Карповское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Ботановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ботановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 44 км, до центра муниципального образования Игумницева — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Саранцыно, Огнево, Ершово.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)